Bagre-boca-lisa é o nome vulgar das seguintes espécies de peixes:
 Arius heudelotii Valenciennes, 1840
 Genidens barbus (Lacepède, 1803) - ou Tachysurus upsulonophorus

Desambiguação